Ададуров (Адодуров) Алексей Петрович (1758—1835) — тайный советник, герольдмейстер, шталмейстер, управляющий придворной конюшенной конторой Двора Его Величества, воспитатель Александра I, сенатор.

Биография 
Представитель дворянского рода Ададуровых. Родился  года.

Службу начал каптенармусом артиллерии в 1773 году; 2 января 1783 года был произведён в прапорщики, 9 мая 1793 года — в чин капитана.

В 1796 году А. П. Ададуров был назначен камергером ко двору великого князя Павла Петровича. Являлся одним из воспитателей царевича Александра I.

В ноябре 1796 года произведён в полковники.

27 марта 1798 года произведён в действительные статские советники, с назначением в герольдмейстеры.

26 июля 1799 года был отставлен от службы. Вновь принят на службу 14 июля 1800 года, назначен советником Конюшенной конторы, в чине тайного советника.

22 декабря 1800 года Ададурову был пожалован орден Святого Иоанна Иерусалимского.

31 марта 1801 года, с воцарением на престол Александра І, Ададуров был назначен шталмейстером, а затем управляющим придворной конюшенной конторой.

В 1819 году, с 12 декабря, стал сенатором.

Умер  года. Погребён в церкви Сошествия Святого Духа  Александро-Невской лавры.

Семья 
Жена — Ададурова Анна Ивановна (09.12.1777—20.08.1854), похоронена с мужем. Дети:
 Татьяна 
 Варвара (20.06.1808— ?), крещена 29 июня 1809 года в церкви Таврического дворца при восприемстве Александра I и сестры Татьяны.

Примечания

Литература 
 
 Степанов В. П. Русское служилое дворянство 2-й половины XVIII в. — , 2000.

Воспитатели монархов
Полковники (Российская империя)
Шталмейстеры (Российская империя)
Тайные советники
Геральдисты Российской империи
Сенаторы Российской империи
Похороненные в Духовской церкви Александро-Невской лавры
Герольдмейстеры
Алексей